Антон (Энтони) Фане (; 28 февраля 1805, Мюнстер - 12 января 1883, замок Фахненбург близ Дюссельдорфа) — немецкий  , , специалист по генеалогии, , , .

Биография 
Изучал медицину в Боннском университете и право в Берлинском университете . 

Автор нескольких генеалогических и местных исторических сочинений. Фане участвовал в создании  Historischen Verein für den Niederrhein (Исторического общества Нижнего Рейна) в 1854 году.

Избранные публикации 
 «Die Dynasten, Freiherren und Grafen von Bocholtz» (Кельн, 1856—62);
 «Die Herren und Freiherren von Hoevel» (ib., 1860); 
 «Die Grafschaft und freie Reichsstadt Dortmund» (1845—59);
 «Forschungen aus dem Gebiet der rheinischen und westfälischen Geschichte» (1864—75); 
 «Denkmale und Ahnentafeln in Rheinland und Westfalen» (Дюссельдорф, 1879—83); 
 «Der Karneval in Rücksicht auf verwandte Erscheinungen» (Кельн, 1854);
 «Livland. Ein Beitrag zur Kirchen- und Sittengeschichte» (Дюссельд., 1875).

Примечания

Ссылки 
 
Fahne, Anton

Генеалоги Германии
Выпускники Боннского университета
Выпускники Берлинского университета